Юнус, а также Йунус, Юнис () — имя и фамилия арабского происхождения. В переводе с древнееврейского означает «голубь».

Носители имени
 Юнус — исламский пророк, отождествляется с библейским Ионой.
 Юнус ибн Хабиб ад-Дабби — арабский лингвист, грамматист басрийской школы.
 Юнус Ходжа — хаким даха Шейхантаур.
 Юнус Эмре (1240—1321) — турецкий поэт, суфий.
 Йунус-хан (1415/6—1487) — хан Моголистана (1468—1487).

Носители фамилии
 Юнус, Миргазиян — татарский писатель, публицист.
 Юнус, Мухаммад — профессор экономики, лауреат Нобелевской премии.
 Юнис, Абдул Фатах (1944—2011) — министр внутренних дел Ливии.
 Юнус, Ариф Сейфуллаевич (род. 1955) — руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана.
 Юнус, Лейла Ислам кызы — азербайджанская правозащитница, историк. Директор «Института мира и демократии».
 Юнус, Салех (род. 1949) — чадский политик, директор спецслужбы DDS.

Прочее
 Юнус — десятая сура Корана.
 Хан-Юнис — город на территории сектора Газа.
  — село в Иране.
  — сомалийский клан.
  — персонаж телесериала Призраки.

См. также 

 
 
 
 Юнусабадский район — район Ташкента

 Юнус Раджаби — станция Ташкентского метрополитена

Примечания